Имла́к: 
 Имлак — городище в Ташкентской области, отождествляется со средневековым городом Тункетом
 Имлак — одно из имён персонажа тюркских преданий Илака, внука Иафета